Spanje:
 Las Palmas de Gran Canaria ook bekend als Las Palmas, een stad in Spanje
 Las Palmas (provincie), een provincie van Spanje
 UD Las Palmas, een voetbalclub uit Las Palmas
 Universidad de Las Palmas CF, een voetbalclub uit Las Palmas

Overige:
 Las Palmas (Chaco), een plaats in de Argentijnse provincie Chaco
 Las Palmas (Córdoba), een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
 Las Palmas (district), een gemeente (distrito) in de Panamese provincie Veraguas
 Las Palmas (gebouw), een gebouw in Rotterdam
 Las Palmas-Juarez, een plaats in de Amerikaanse staat Texas